Arslanlı ist die Bezeichnung folgender Orte:

 Arslanlı (Akdağmadeni), Ortschaft im Landkreis Akdağmadeni der türkischen Provinz Yozgat
 Arslanlı (Birecik), Ortschaft im Landkreis Birecik der türkischen Provinz Şanlıurfa
 Arslanlı (Çifteler), Ortschaft im Landkreis Çifteler der türkischen Provinz Eskişehir
 Arslanlı (Erdemli), Ortschaft im Landkreis Erdemli der türkischen Provinz Mersin
 Arslanlı (Kozan), Ortschaft im Landkreis Kozan der türkischen Provinz Adana
 Arslanlı (Kütahya), Ortschaft in der türkischen Provinz Kütahya
 Arslanlı (Oğuzeli), Ortschaft im Landkreis Oğuzeli der türkischen Provinz Gaziantep
 Arslanlı (Osmaniye), Ortschaft in der türkischen Provinz Osmaniye
 Arslanlı (Taşköprü), Ortschaft im Landkreis Taşköprü der türkischen Provinz Kastamonu
 Arslanlı (Tuzluca), Ortschaft im Landkreis Tuzluca der türkischen Provinz Iğdır